Сули може да се отнася за:

 Сули (дем) в Гърция;
 Сули, историко-географска област
 Сули (дем Евротас), село в Пелопонес

Вижте също 
 Сулиоти